Die NYJTL Bronx Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in New York City. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 18. bis 24. August 2019 im Cary Leeds Center im Crotona Park im Stadtbezirk Bronx statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die NYJTL Bronx Open 2019 fand vom 16. bis 18. August 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in der Bronx